YYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cowley (Alberta) (Canada)